La Puentecilla, puede referirse a:
 Barrio La Puentecilla, en León, España.
 Estadio Municipal La Puentecilla, (renombrado posteriormente como Estadio Municipal Antonio Amilivia) antiguo recinto propiedad del Ayuntamiento de León donde la Cultural y Deportiva Leonesa disputaba sus partidos como equipo local.
 La Puentecilla, partida rural de Villena.